Georgios Theodorou Zoras (griechisch Γεώργιος Θεοδώρου Ζώρας, * 28. Dezember 1908 in Pyrgos, Elis; † 13. Juni 1982 in Athen) war ein griechischer Jurist und Neogräzist.

Leben 

Zoras war Sohn eines griechischen Feldarztes und einer italienischen Contessa aus Siena. Er studierte in Italien Rechtswissenschaft und wurde 1931 mit einer Dissertation über das byzantinische Recht von der Juristischen Fakultät der Universität Rom promoviert. Im selben Jahr wurde ihm ein Lehrstuhl für neugriechische Sprache und Literatur an derselben Universität angetragen, eine Stellung, die er bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges und zur italienischen Kriegserklärung 1940 und erneut von 1956 bis 1979 innehatte. 1942 war er inzwischen auf den zweiten Lehrstuhl für Mittelalterliche und Neugriechische Philologie an der Universität Athen berufen worden. Diese Stelle hatte er bis 1968 inne.

Zoras beschäftigte sich vor allem mit Andreas Kalvos. Kleinere Arbeiten widmete er Marinos Phalieros und Georg von Trapezunt. Er war zudem Herausgeber der vierteljährlich erscheinenden Zeitschrift Παρνασσός (Περιοδικὸν σύγγραμμα κατὰ τριμηνίαν ἐκδιδόμενον. Athen 1959ff.).

Schriften (Auswahl) 
 Μεσαιωνική και νεωτέρα ελληνική φιλολογία. Από της πτώσεως της Κωνσταντινουπόλεως μέχρι της αλώσεως της Κρήτης. Γρηγόρη, Athen 1976. – „Mittelalterliche und Neugriechische Philologie. Vom Fall Konstantinopels bis zur Einnahme Kretas“
 Μεσαιωνική και νεωτέρα ελληνική φιλολογία. Από των αρχών της νεοελληνικής φιλολογίας μέχρι της πτώσεως της Κωνσταντινουπόλεως. Γρηγόρη, Athen 1975. – „Mittelalterliche und Neugriechische Philologie. Von den Anfängen der neugriechischen Philologie bis Fall Konstantinopels“
 Ὁ Κάλβος καὶ ἡ Νεοελληνική. In:  Παρνασσός 12, 1970, S. 83–99. – „Kalvos und die neugriechische Sprache“
 Ἀνδρέου Κάλβου, α) „Θεόφραστου Μετάφρασις“, β) „Ἀγνώστου τραγωδίας μονόλογοι“. In: Παρνασσός 11, 1969, S. 411–429. – a) „Übersetzung des Theophrast“, b) „Monologe einer anonymen Tragödie“
 Ἡ δευτέρα διαμονὴ τοῦ Κάλβου εἰς Φλωρεντίαν καὶ ἡ ἀπέλασις αὐτοῦ. Ἄγνωστα ἔγγραφα. In: Παρνασσός 11, 1969, S. 536–548. – „Der zweite Aufenthalt von Kalvos in Florenz und seine Ausweisung“
 Δύο προφητείαι περί της απελευθερώσεως του Βυζαντίου. In: Byzantion Band 33, 1963, S. 473–482. – „Zwei Prophezeiungen über die Befreiung Konstantinopels“
 Επτανησιακά μελετήματα. Εισαγωγή εις την Επτανησιακήν Σχολήν, οι εκπρόσωποι της Επτανησιακής Σχολής, Επτανήσιων δοκίμια περί γλώσσης. Γρηγόρη, Athen 1960. – „Studien zur Literatur der Ionischen Inseln. Einführung zur Schule der Ionischen Inseln, die Vertreter der Schule der Ionischen Inseln, Aufsatz zur Sprache der Ionischen Inseln“
 Χρονικὸν τῶν Τούρκων Σουλτάνων (κατὰ τὸν βαρβερινὸν ἑλληνικὸν κώδικα 111). Athen 1958. – „Chronik der türkischen Sultane (nach dem Codex Barberinus Graecus 111)“. – Besprechung von André Mirambel, in: Revue des Études Grecques 72 (1959) S. 474, online
 Μαρίνου Φαλιέρου Ρίμα παρηγοριτική (κατά τον κώδικα 1549 της Λαυρεντιακής Βιβλιοθήκης της Φλορεντίας). Athen, 1956. – „Trostdichtung (nach dem Codex 1549 der Biblioteca Laurenziana in Florenz)“
 Γεώργιος ὁ Τραπεζούντιος καὶ αἱ πρὸς ἑλληνοτουρκικὴν συνεννόησιν προσπάθειαι αὐτοῦ. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Athen 1954. – „Georg von Trapezunt und dessen Bemühungen um die griechisch-türkische Verständigung“
 Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος. In: Κρητικά Χρονικά Band 2, 1948. – „Der Dichter Marinos Falieros“

Literatur 
 Παναγιώτης Δ. Μαστροδημήτρης: Γεώργιος Θ. Ζώρας. In: Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Β΄ 28, 1985, 631–634, (online).
 Βενετία Αποστολίδου: Γεώργιος Ζώρας και Λίνος Πολίτης: Οι περιορισμοί του πανεπιστημιακού θεσμού και το συμβολικό κεφάλαιο της Νεοελληνικής Φιλολογίας. 2014, (online) (PDF; 223 kB). – „Georgios Zoras und Linos Politis: Die Einschränkungen der universitären Institution und das symbolische Kapitel der Neugriechischen Philologie“

Weblinks 
 
 biblionet.gr: Georgios Th. Zoras

Neogräzist
Grieche
Geboren 1908
Gestorben 1982
Mann